Avenida Presidente Perón es el nombre de diversas arterias viales de Argentina:

Avenida Presidente Juan Domingo Perón, nombre de una avenida del oeste del partido de Vicente López;
 Avenida Presidente Juan Domingo Perón, nombre que recibe gran parte del Camino Negro en el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires;
 Avenida Presidente Juan Domingo Perón, nombre con la que se denomina a la Avenida Rivadavia dentro del partido de Merlo, provincia de Buenos Aires;
 Avenida Presidente Perón, nombre con la que se denomina dentro de los partidos de Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno y General Rodríguez a diversos tramos de la Avenida Gaona y el Acceso Oeste, provincia de Buenos Aires;
 Avenida Presidente Perón, nombre con la que se denomina a parte de la ex Ruta Nacional 197 dentro del partido de Tigre, provincia de Buenos Aires;
 Avenida Presidente Perón, nombre de la arteria vial que comunica las ciudades de Santa Rosa y Toay, provincia de La Pampa, perteneciente a la Ruta Nacional 5.
 Avenida Presidente Perón, Nombre actual de la Avenida anteriormente llamada Avenida GODOY en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina. Avenida que conecta el Parque Independencia con la zona Oeste de la ciudad, hasta la Avenida de Circunvalación. Hasta el presente suele aclararse que Avenida Presidente Perón es la "Ex Godoy".